Влади́мир Валенти́нович Куту́зов (род. 23 декабря 1951 года, Нижний Ломов Пензенской области) — советский и российский бард, певец, автор песен: текстов и музыки.

Биография 
Владимир Валентинович Кутузов родился 24 декабря 1951 года в городе Нижний Ломов Пензенской области.
Он окончил Московский институт управления в 1979 году по специальности «—».

Творчество 
Пишет песни на свои стихи с 1977—1978 года.
Владимир Валентинович — неоднократный лауреат и член жюри слётов и фестивалей авторской песни.
В 2002 году вышла книга его песен и стихов «На грани любви».

Примечания

Литература 
 «Антология бардовской песни». Автор-составитель Р. Шипов — М.: Изд-во Эксмо, 2006.

Ссылки 
 Владимир Кутузов — записи, концерты
 Кутузов Владимир Валентинович, биография
 СВЕТЛАЯ ГОЛОВУШКА (1978 год)
 Не гасите, матушка, свечку у иконы…